Pajusi se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Pajusi, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Pajusi,  în comuna Pajusi (Estonia), reședința comunei.